3-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин проходил на баскетбольных площадках СССР в Москве в 1952 году. В нём приняли участие 12 национальных сборных. Победителем по результатам финальных игр стала женская сборная СССР.

Групповой этап

Группа A

Группа В

Группа C

Второй групповой этап

Финальные игры 
Группа 1

Матчи за 4-6-е места 
Группа 2

Матчи за 7-9-е места 
Группа 3

Матчи за 10-12-е места 
Группа 4

Итоговая таблица

Ссылки 
 Женский Евробаскет 1952 на сайте ФИБА-Европа
 Женский Евробаскет 1952 на сайте ФИБА
 Женский Евробаскет 1952 на сайте todor66.com 

1952 год в Москве
1952
Международные спортивные соревнования в Москве
Чемпионаты Европы в СССР
1952 год в баскетболе
Спорт в СССР в 1952 году‎
Май 1952 года
Чемпионаты Европы в 1952 году